Pesa Elf (Electric Low Floor) — електропоїзд, розроблений польським виробником рухомого складу Pesa SA . 

Призначений для приміського та регіонального сполучення, де висота платформи становить 550 мм. 

Він заснований на попередніх конструкціях EMU під назвою ED59 і ED74. 

«Pesa Elf» був представлений на InnoTrans 2010. 

До складу серії входять моделі: 21WE (EN62), 22WE (EN76), 27WE та 34WE (EN96).

В 2016 році була представлена ​​нова версія Elf 2 з новим дизайном. 
 
В 2019 році був представлений Elf.eu – мультисистемна версія, орієнтована на ринки ЄС.

Оператори

Примітки 

Pesa